Рэй Энтони Льюис () (род. 15 мая 1975) — американский футболист, выступавший за команду НФЛ «Балтимор Рэйвенс» на позиции лайнбекера. Бывший член футбольной команды университета Майами. Все 17 лет своей карьеры в НФЛ провел в одной команде — «Балтимор Рэйвенс».

Личная жизнь 
Льюис — христианин, об этом рассказал Sports Illustrated в 2006 году. У него шестеро детей, четверо сыновей и две дочери. Его сын, Рэй Льюис Третий, играл в американский футбол за Университет Майами.

Майкл Фелпс является давним поклонником Рэйвенс, и он советовался с Рэйем по поводу своего участия в Рио-2016.

В 2015 году написал автобиографию I Feel Like Going On: Life, Game, and Glory.

Является лицом обложки игры Madden NFL 2005.

Примечания 

Игроки в американский футбол США
Игроки «Балтимор Рэйвенс»
Лайнбекеры НФЛ
Выпускники Глобального кампуса Университета Мэриленда